Federico Dimarco (1997) – calciatore italiano
Nyle DiMarco (1989) – modello, attivista e attore statunitense
Patrick DiMarco (1989) – giocatore di football americano statunitense